Franciaország
Saints, település Seine-et-Marne megyében
Saints, település Yonne megyében

Egyéb
Saints, egy New Orleans-i professzionális amerikaifutball-csapat egyszerű neve